Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1992 года среди мужчин весом до 60 кг проходили в 1992.

Результаты

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1992